

Patronyme 
Campeau est un patronyme pouvant désigner :
 Charles-Édouard Campeau (né en 1916), ancien député fédéral de Saint-Jacques au Québec ;
 Frank Campeau (1864-1943), acteur américain ;
 Jean Campeau (né en 1931), administrateur canadien et membre de la commission Bélanger-Campeau ;
 Jennifer Campeau (née en 1973), femme politique canadienne ;
 Louis Campeau (ou Louis Campau), (1791-1871), trappeur, coureur des bois et négociant d'origine canadienne-française, fondateur de deux cités américaines dans le Michigan, Saginaw et Grand Rapids ;
 Lucien Campeau (1914-2003), prêtre catholique, professeur et historien canadien ;
 Michel Campeau (1948-), photographe et collectionneur canadien ;
 Robert Campeau (né en 1923), entrepreneur immobilier canadien, fondateur de Campeau Corporation.

Toponyme 
 Campeau est une ancienne commune française.

Autres 
 Campeau Corporation est une ancienne société immobilière canadienne.